Cereceda steht für:

 Cereceda (Piloña), Ort in Spanien

Cereceda ist der Familienname von:

 Roberto Cereceda (* 1984), chilenischer Fußballspieler